

Cinema
Wormwood – film muto del 1915 diretto da Marshall Farnum

Musica
Wormwood – album del 2009 dei Marduk
Wormwood – album del 2010 dei The Acacia Strain
Wormwood: Curious Stories from the Bible – album del 1998 dei The Residents
Wormwood Live – album live del 1999 dei The Residents

Televisione
Wormwood – miniserie televisiva statunitense del 2017